SMM est un sigle, qui signifie ou désigne :
 les aimants monomoléculaires, de l’ ;
 Social Media Marketing, « Mercatique sur les médias sociaux » ;
 la Compagnie de Marie (SMM pour : Societas Mariae Montfortana) une congrégation religieuse catholique fondée en 1705 ;
 Super Mario Maker, un jeu vidéo développé par Nintendo en 2015 ;
 System management mode, en anglais, soit « mode de gestion du système » ; système d'économie d'énergie intégré dans certains processeurs Intel, afin d'être utilisés dans les ordinateurs portables (p.-ex. 80386SL , 80486SL) ; 
 Systèmes Mécaniques et Matériaux, une spécialité d'enseignement.
S-Méthylméthionine, un acide aminé soufré.

Code
SMM est un code, qui signifie :
 aéroport de Semporna, dans l'État de Sabah (Malaisie), selon le code IATA des aéroports